Beresowski, Berezowski oder Berezovsky ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Iwanowitsch Beresowski (1867–1940), russischer Generalleutnant
 Barbara Berezowski (* 1954), kanadische Eiskunstläuferin

 Denis Walentinowitsch Beresowski (* 1974), russischer Konteradmiral
 Igor Berezovsky (* 1971), russischer Schachspieler
 Maxim Sosontowitsch Beresowski (1745–1777), ukrainischer Komponist
 Nikolai Tichonowitsch Beresowski (1900–1953), russischer Komponist
 Roman Beresowski (* 1974), armenischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Beresowskyj
 Berjosowski